MXA steht für:
 Manila Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Manila (Arkansas), Mississippi County (Arkansas), Arkansas
 Mexicana de Aviación (ICAO-Code), mexikanische Fluggesellschaft

MxA steht für:
 synonym für Mx1, G-Protein

mxa steht für:
 Portezuelo (Sprache) (ISO-639-3-Code), Variation des Silacayoapan, eine der Einzelsprachen des Mixtekischen

Abkürzung